Енди Мари је освојио турнир. У финалу је победио Жила Симона са 6:4, 7:6(8:6).

Носиоци 

  Рафаел Надал (полуфинале)
  Роџер Федерер (полуфинале)
  Новак Ђоковић (треће коло)
  '''Енди Мари (победник)
  Николај Давиденко (друго коло)
  Давид Ферер (друго коло)
  Давид Налбандијан (треће коло)
  Енди Родик ''(треће коло)

<li>  Хуан Мартин дел Потро (четвртфинале)
<li>  Станислас Вавринка (треће коло)
<li>  Џејмс Блејк (друго коло)
<li>  Фернандо Гонзалез (друго коло)
<li>  Фернандо Вердаско (друго коло)
<li>  Иво Карловић (четвртфинале)
<li>  Ришар Гаске (треће коло)
<li>  Жо-Вилфрид Цонга (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Мадрида – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мадрида 2008.